Cette page présente le bilan saison par saison du Club Brugge KV.

Bilan saison par saison de club de football en Belgique
Bilan